Pinizzotto ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Pinizzotto (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Leonardo Pinizzotto (* 1986), italienischer Straßenradrennfahrer
 Steve Pinizzotto (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler